Traubia är ett släkte av loppor. Traubia ingår i familjen Stivaliidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Loppor
Traubia